Typ 100 může mít různé významy:
 Micubiši Ki-21 – japonský bombardér
 Micubiši Ki-46 – japonský průzkumný letoun
 Micubiši Ki-57 – japonský transportní letoun
 Nakadžima Ki-49 – japonský střední bombardér
 Samopal typu 100 – japonský samopal
 Kulomet typu 100 – japonský kulomet
 Plamenomet typu 100 – japonský plamenomet